Mecze Mistrzostw Świata w grupie F odbywały się w dniach 15, 16, 21 i 25 czerwca.

Drużyny z grupy F (Argentyna i Nigeria) w 1/8 finału spotkały się z zespołami z grupy E.

Tabela 

Legenda:
 Pkt - liczba punktów
 M - liczba meczów
 W - wygrane
 R - remisy
 P - porażki
 Br+ - bramki zdobyte
 Br- - bramki stracone
 +/- - różnica bramek

Mecze

Argentyna - Bośnia i Hercegowina

Iran - Nigeria

Argentyna - Iran

Nigeria - Bośnia i Hercegowina

Nigeria - Argentyna

Bośnia i Hercegowina - Iran

Bibliografia 
  [dostęp 2014-07-14]

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2014